Carlo Bresciani (1876-1962) – politico italiano
 Carlo Bresciani (1949) – vescovo cattolico italiano
 Carlo Bresciani (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano